Giffoni ist der Name folgender Orte:

Giffoni Sei Casali, eine Gemeinde in der italienischen Region Kampanien
Giffoni Valle Piana, eine Gemeinde in der italienischen Region Kampanien